I Campionati del mondo di duathlon del 2007 si sono tenuti a Győr, in Ungheria in data 20 maggio 2007.

Tra gli uomini ha vinto per la seconda volta, dopo l'edizione del 2005, il britannico Paul Amey, mentre la gara femminile è andata alla portoghese Vanessa Fernandes.

La gara junior ha visto trionfare il sudafricano Richard Murray e l'ungherese Zsofia Toth.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato allo sloveno Bojan Cebin. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 la francese Charlotte Gauchet.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2007
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2007
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2007

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Győr
Triathlon nel 2007